Abu-l-Qàssim Alí ibn Hàssan, visir de l'atabeg de Luristan
 Abu-l-Qàssim Harun, visir de l'atabeg de l'Azerbaidjan
 Mirza Abu-l-Qàssim Ibrahim Sultan, príncep mogul
 Abu-l-Qàssim Sultan, feudatari beglar del Sind
 Abu-l-Qàssim al-Baridí, funcionari abbàssida
 Abu-l-Qàssim Àhmad ibn Hamdín, emir de Qúrtuba
 Abu-l-Qàssim Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, visir abbàssida
 Abu-l-Qàssim Alí ibn Àhmad al-Jarjaraí, visir fatimita